Amey Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amey Brook (Contoocook River) im Merrimack County, Bundesstaat New Hampshire
 Amey Brook (Francis Lake) im Coos County, Bundesstaat New Hampshire